Lost in Tokyo (Nederland), een Nederlands programma op RTL 5
 Lost in Tokyo (Vlaanderen), de Vlaamse hiervan